Bryan (Ohio)
 Bryan (Texas)

Desambiguações de topônimos